Beneficium
 Benefício eclesiástico — benefício     religioso
 Benefício (psicanálise) — teoria de     Sigmund Freud, segundo a psicanálise
 Benefício marginal
 Benefício trabalhista
 Benefício fiscal
 Relação de custo-benefício

Beneficium
Benefício eclesiástico — benefício religioso
Benefício (psicanálise) — teoria de Sigmund Freud, segundo a psicanálise
Benefício marginal
Benefício fiscal
Relação de custo-benefício